Chef bezeichnet:

 allgemein Vorgesetzter
 Hauschef, Familienoberhaupt eines ehemals regierenden deutschen Fürstenhauses, siehe Deutscher Adel #Hauschef
 Kompaniechef, Führer und Disziplinarvorgesetzter einer militärischen Einheit
 Küchenchef, in gehobenen Küchenbetrieben der Leiter der Küchenbrigade
 Regimentschef, eine Ehrenbezeichnung, vergleichbar dem sogenannten Ehrenoberst in der Britischen Armee
 Chef, Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms von Jon Favreau aus dem Jahr 2014, siehe Kiss the Cook – So schmeckt das Leben! (deutscher Titel)
 Chef (Programmiersprache), esoterische Programmiersprache
 Chef (Software), ein Open-Source Konfigurationsmanagement-Tool für Cloud Computing

Chef ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Chef-Boutonne im Département Deux-Sèvres
 Chef-du-Pont im Département Manche
 Chef-Haut im Département Vosges
 Saint-Michel-Chef-Chef im Département Loire-Atlantique

Chef ist der Familienname oder -namensbestandteil folgender Personen:

 Genia Chef (* 1954), deutsch-russischer Künstler
 Monika Chef (* 1958), deutsche Politikerin (FDP/DVP), MdL
 Robert Chef d’Hôtel (1922–2019), französischer Mittelstreckenläufer und Sprinter

Siehe auch:

 Chief
 Der Chef
 Scheff